Коргалжынский (Кургальджинский) район () — административная единица Акмолинской области Казахстана. Административный центр — село Коргалжын. Коргалжынский  район  образован  в 1928 году  в составе Акмолинского округа из прежних волостей:  Конкор-Коргалжын, Коргалжын, Соналы, Жаксыкон, Сарыозен  и части Каракоинской (Постановление ВЦИК от 03.09.1928г.). 10 марта 1932 года вошел в состав новообразованной Карагандинской области, а в 1941 году Кургальджинский район передан в Акмолинскую область .

География 
Коргалжынский район расположен в Тенгиз-Кургальджинской впадине. Местность представляет собой степь, богатую озёрами и отличающуюся разнообразием фауны птиц и рыб.

Рельеф равнинный. Через территорию района протекают реки Нура, Куланотпес. Местность изобилует озёрами, в числе которых Коргалжын, Кокай, Чагана, Каибчалкар, Каражар, Узынколь, Жаныбек и др., а также группа озёр Шолакшалкар.

Климат континентальный. Зима холодная, буранная, длинная. Снег лежит около 180 дней, однако толщина снежного покрова не превышает 20 см. Средние температуры января составляют от −18 до —17 °C. Лето умеренно жаркое, засушливое, продолжительностью 50 дней. Средние температуры июля составляют 20—21 °C. Среднегодовое количество осадков — 250—300 мм.

Почвы бурые, тёмно-бурые, в долине Нуры чернозёмные. На территории района водятся дикий кабан, чернобурая лисица, корсак, барсук, заяц, хорёк, тушканчик, ондатра. Гнездятся такие птицы, как фламинго, гуси, утки, лебеди, чибис и др. В озёрах встречаются окунь, щука и другие виды рыб.

На территории района организован Коргалжынский заповедник, созданный в 1968 году.

Население

Национальный состав

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

 Мужчин — 5 135 (49,91%). Женщин — 5 154 (50,09%).

История 
К моменту образования района  территория   занимала 34.030 кв.км.   В 1930 году здесь было 11 ауылсоветов, в которых насчитывалось  327 аулов-кыстау, 3 небольших русских поселка, в том числе хутор Сабунды, основанный в 1907 году.

Административное деление

Населённые пункты 

В Коргалжынском районе 18 населённых пунктов.

Уроженцы 
 Кумисбеков, Кенжебек

Примечания

Литература 
  я люблю белорусок.

Ссылки 
 Информация о районе на сайте области

Коргалжынский район